Come Undone – singolo dei Duran Duran del 1993, dall'album Duran Duran
 Come Undone – singolo di Robbie Williams del 2003, dall'album Escapology
 Come Undone – traccia dell'album Universal Audio dei The Delgados del 2004
 Come Undone – traccia dell'album Heroes & Thieves di Vanessa Carltondel 2007
 Come Undone – traccia dell'album Backyard Babies dei Backyard Babies del 2008
 Come Undone – traccia dell'album Songs from the Sparkle Lounge dei Def Leppard del 2008
 Come Undone – singolo di Anna Abreu del 2009, dall'album Now
 Come Undone – traccia dell'album Battle for the Sun dei Placebo del 2009